Miejscowości w Polsce
 Srebrna Góra – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Stoszowice 
 Srebrna Góra – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wapno

 Wzniesienia/wzgórza w Polsce
 Srebrna Góra – wzgórze (326 m) w Krakowie na terenie Lasu Wolskiego w zachodniej części zrębu Pasma Sowińca, w części dzielnicy Zwierzyniec o nazwie Bielany 
 Srebrna Góra – wzniesienie położone między Bytomiem i Tarnowskimi Górami
 Srebrna Góra – wzniesienie położone na północ od Wolina
 Srebrna Góra – wzniesienie na Wysoczyźnie Elbląskiej, w gminie Milejewo

 Inne
 Twierdza Srebrnogórska
 Srebrna Góra – osiedle w dzielnicy Białołęka w Warszawie
 Srebrna Góra – nieczynna stacja kolejowa w Srebrnej Górze, w województwie dolnośląskim, w Polsce